Municipio de Prairieton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Prairieton (condado de Christian, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de Prairieton (condado de Vigo, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vigo.